Grabostów peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne :
dans la voïvodie de Łódź
 Grabostów, un village du powiat de Bełchatów
 Grabostów, un village du powiat de Piotrków